Okręty US Navy o nazwie USS „Altair”:
 Pierwszy „Altair” (AD-11) był tendrem niszczycieli, który pozostawał w służbie w latach 1921–1946.
 Drugi „Altair” (AKS-32)
 Trzeci „Altair” (AK-257)
 Czwarty „Altair” (AKR-291)

Altair